Topônimos

Cova (Vieira do Minho) — freguesia no concelho de Vieira do Minho
Cova da Piedade — freguesia no concelho de Almada
Cova da Iria — bairro da freguesia de Fátima, concelho de Ourém
Cova Alta - lugar da freguesia de Santa Catarina da Serra, Leiria

Cova Figueira — freguesia na Ilha do Fogo
Cova Joana — freguesia na Ilha Brava

Outros
Unidos da Cova da Onça — escola de Samba de Uruguaiana, Brasil

Ver também 
Covas
Vila Cova

Desambiguação